Die Football League One 2012/13 war die neunte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 21. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 18. August 2012. Der letzte Spieltag war der 27. April 2013. Die beiden bestplatzierten Vereine, Doncaster Rovers und der AFC Bournemouth, stiegen direkt in die Football League Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Viertplatzierte Yeovil Town. Absteigen mussten Scunthorpe United, der FC Bury, Hartlepool United und der FC Portsmouth.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützenliste 

Quelle: Football League Statistics, Leading Scorers

Weblinks 
 English Football League Tables
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13
2012/13